Комметарий: «Разработал Начала Единой Теории Природы и раскрыл тайну Гравитации, что позволяет защитить Землю от опасного астероида.» (цитата из текста статьи). История от первого лица — Кумачёв. Единая теория природы. Также занят исследованиями аэродинамики НЛО и так далее.

Кумачёв Владимир Иванович () — учёный в области мелиорации, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился 9 сентября 1941 г. в г. Горки Могилёвской области. С 1943 по 1945 г. находился с матерью и братом в рабстве в Германии. В 1958 году закончил Горецкую русскую среднюю школу и поступил на работу на консервный завод в качестве рабочего. В 1960 году поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию на гидромелиоративный факультет, которую окончил в 1965 г. С 1965 по 1967 г. работал преподавателем гидромелиоративного техникума в г. Кяхта (Забайкалье). С 1968 по 2009 г. работал в академии старшим лаборантом, старшим инженером по электронной микроскопии, учился в аспирантуре в г. Минске. Защитил кандидатскую диссертацию, затем работал в академии ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. Работал заведующим кафедрой сельского строительства и обустройства территорий с 2005 по 2009.С 2009 г. работает в должности профессора кафедры. Основная учебная дисциплина — механика грунтов, основания и фундаменты.

Направления исследований: автоматическое управление технологическими процессами в гидротехнических системах, конструирование измерительных гидрогеологических приборов, теория грунтовых вод, конструирование тягачей, кавитационные процессы, конструирование генераторов энергии и двигателей, природа гравитации и магнитного поля, природа циклонов и смерчей, единая теория материального мира.

Автор 15 изобретений, 177 научных и учебных работ, в том числе 7 монографий, учебных пособий и рекомендаций.

Будучи заведующим кафедрой, наладил творческие связи с архитектурным факультетом Белорусского национального технического университета. Вскоре на кафедре сельского строительства БГСХА получили ученую степень кандидата архитектуры два сотрудника. Создал учебно-методический кабинет курсового и дипломного проектирования, 2 учебных кабинета новейших строительных материалов и технологий. Является основателем студенческого конструкторского бюро, в котором студентами разработаны 3 проекта обустройства территорий, 3 новые строительные технологии и одним студентом получен патент. Создал новую лабораторию по управлению грунтовыми водами на мелиорированных землях, в которой получены научные результаты и подготовлена к защите кандидатская диссертация одного из сотрудников кафедры.

За время работы в БГСХА установил и систематизировал 23 вида давлений в грунте. Разработал новый фильтрационный прибор с расширенными функциональными возможностями. Обнаружил 3 новых вида грунтовой воды и усовершенствовал классификацию грунтовых вод. Ввел в описание гранулометрического состава грунта векторный метод. Впервые в науке ввел отсутствовавшие ранее качественные определения свойств грунтов: плотности, влажности и пористости. Устранил научную ошибку в учебниках о течении капиллярной каймы грунтовых вод. Нашел аналитическое выражение для площадной пористости грунта. Установил механизм начального градиента напора при фильтрации воды в грунте. Разработал 3 принципиально новых способа измерения положения поверхности гравитационной грунтовой воды.

За всю 75-летнюю историю факультета стал первым доктором наук. Разработал новые способы управления грунтовыми водами, новую теорию свободной грунтовой воды, теорию параметра состояния мелиоративного объекта управления. В верхней зоне грунтовых вод обнаружил явление «грунтовый сифон». Разработал новый способ создания кавитациии новую теорию кавитационной эрозии. Разработал теорию контроля состояния мелиоративных объектов, их устойчивости и управляемости, а также теорию быстродействия гидромелиоративных систем. Сконструировал оптимальные системы управления грунтовыми водами. Разработал способ создания тяги на естественной поверхности грунта, позволяющий конструировать принципиально новые тракторы.

Обнаружил явление тепломеханического удара в жидкости. Явление выходит за рамки законов термодинамики и позволяет создавать принципиально новые способы получения энергии, дает возможность снижать температуру Океана и, соответственно, защищаться от глобального потепления.

Явление описано в одноимённой монографии и реализовано в конструкции нового генератора энергии и способе практически мгновенной остановки вышедшего из повиновения ядерного реактора.

Разработал Начала Единой Теории Природы и раскрыл тайну Гравитации, что позволяет защитить Землю от опасного астероида.

Является автором интернет-сайта «Единая Теория Природы» (my-gravity.com), посещаемого читателями из 22 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, России, Франции, Китая, Японии, Австралии и др.

Награждён медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»; «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»; «65 лет Победы в Великой Отечественной войне»; «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»; «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Авторские свидетельства и патенты 
 Способ создания кавитации: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1097058. — Москва, 1984.
 Устройство для определения водопроницаемости связных грунтов: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1280858. — Москва, 1986.
 Устройство для измерения уровня грунтовых вод: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1262293. — Москва, 1986.
 Способ создания противофильтрационной завесы в грунте: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1247448. — Москва, 1986.
 Устройство для измерения уровня грунтовых вод: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1283366. — Москва, 1987.
 Противофильтрационное устройство: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1350238. — Москва, 1987.
 Плотина: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1548434. — Москва, 1988.
 Устройство для определения уровня грунтовых вод: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1582019. — Москва, 1990.
 Способ стабилизации уровня грунтовых вод: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1548434. — Москва, 1990.
 Система автоматического управления уровнем грунтовых вод: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1606603. — Москва, 1990.
 Система автоматического управления уровнем грунтовых вод: а. с. СССР / В. И. Кумачёв. — № 1737067. — Москва, 1992.
 Способ создания тяги при движении по естественной поверхности земли: пат. Респ. Беларусь / В. И. Кумачёв. — № 4779. — Минск, 2002.
 Система автоматического управления уровнем грунтовых вод: пат. Респ. Беларусь / В. И. Кумачёв. — № 4923. — Минск, 2008.

Библиография

Основные публикации 
 Кумачёв, В. И. Исследование самовыравнивания гидромелиоративного объекта регулирования / В. И. Кумачёв // Водное хозяйство Беларуси: сб. науч. ст. — Минск: Выш. шк., 1974. — Вып. 4.
 Кумачёв, В. И. Природа начальных градиентов фильтрации / В. И. Кумачёв // Водное хозяйство и гидротехническое строительство: сб. науч. ст. — Минск: Выш. шк., 1982. — Вып. 12.
 Кумачёв, В. И. К прогнозированию интенсивности кавитаци-онной эрозии в гидросооружениях / В. И. Кумачёв // Водное хозяйство и гидротехническое строительство: сб. науч. ст. — Минск: Выш. шк., 1984. — Вып. 13.
 Кумачёв, В. И. Устойчивость нелинейной гидромелиоративной системы регулирования водного режима почвы / В. И. Кумачёв // Водное хозяйство и гидротехническое строительство: сб. науч. ст. — Минск: Выш. шк., 1985. — Вып. 16.
 Кумачёв, В. И. Совершенствование управления водным режимом торфяно-болотных почв на водопроницаемом основании гумидной зоны: автореф. дис. … д-ра техн. наук / В. И. Кумачёв; БелНИИМиВХ. — Минск, 1993.
 Кумачёв, В. И. Пути преодоления отрицательных последствий гидромелиорации болот Беларуси / В. И. Кумачёв // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. — 2006. — № 2.
 Кумачёв, В. И. Гидромеханическая концепция разрушения дорожного полотна / В. И. Кумачёв // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. — 2006. — № 1.

Монографии 
 Кумачёв, В. И. Мониторинг грунтовых вод: монография / В. И. Кумачёв. — Минск, 2003. — 87 с.
 Кумачёв, В. И. Тепломеханический удар в жидкости: монография / В. И. Кумачёв. — Минск, 2005. — 78 с.
 Кумачёв, В. И. Управление грунтовыми водами: монография / В. И. Кумачёв. — Минск, 2010. — 175 с.
 Кумачёв, В. И. Гравитация. Единая Теория Природы: монография / В. И. Кумачёв. — Минск, 2011. — 163 с.

Учебные пособия 
 Кумачёв, В. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. пособие / В. И. Кумачёв. — Минск, 2007. — 95 с.
 Кумачёв, В. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. пособие / В. И. Кумачёв. — Минск, 2009. — 106 с.

Примечания